Das Dameneinzel der French Open 2010 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidigerin war Swetlana Kusnezowa. Es gewann die Italienerin Francesca Schiavone gegen die Australierin Samantha Stosur in zwei Sätzen. Es war der erste Erfolg Schiavones bei einem Grand-Slam-Turnier.

Qualifikation

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Dameneinzel
2010